Балтар — многозначный термин испанского происхождения.

 Балтар — район (фрегезия) в Португалии, в округе Порту.
 Балтар — персонаж фантастической вселенной «Звёздного крейсера „Галактика“».

См. также 
 Бальтар